Cagli – comune italiano nelle Marche
Cagli – cratere sulla superficie di Marte
Bruno Cagli – musicologo italiano
Corrado Cagli – artista italiano
Rainerio di Cagli – monaco italiano